Ванини:

 Ванини — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Ванини, Джулио Чезаре (1585—1619) — итальянский философ.